Queen Elizabeth-klass kan avse:

Queen Elizabeth-klass (slagskepp) – från tidiga 1900-talet
Queen Elizabeth-klass hangarfartyg – planerad design på 1960-talet, se CVA-01
Queen Elizabeth-klass (hangarfartyg) – två hangarfartyg 2018–